Maikonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maikonsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Maikonsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Maikonsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar